June Haver, actrice américaine ;
 Phyllis Haver, actrice américaine ;
 Paul Van Haver est un chanteur belge, connu sous le pseudonyme de Stromae ;
 Tia Hellebaut - de son vrai nom Tia Van Haver, athlète belge ;
 , homme politique belge ;

Brouwerij Van Haver est également le nom de deux brasseries belges :

Voir aussi 
 Häver

Patronyme néerlandais